Indonesië
 Ngambon (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Ngambon (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java